Speeltoren (Edam)
 Speeltoren (Monnickendam)